Васи́лий Ефи́мович Васи́льев:

 Васильев, Василий Ефимович (1890—1956) — советский ученый-металлург, профессор, доктор наук.
 Васильев, Василий Ефимович (1897—1981) — советский военачальник, генерал-лейтенант, в 1917—1918 годах — охранник В. И. Ленина.